Gary Eugene "Gene" Taylor (1953 – ) – politico statunitense, membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato del Mississippi dal 1989 al 2011
 Calvin Eugene "Gene" Taylor (1929-2001) – bassista statunitense
 Gene Taylor (1953 – ) – pianista statunitense 
 Gene Taylor (1962 – ) – giocatore di football americano statunitense